Wolfgang Flad ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Flad (Chemiker) (* 1942), deutscher Chemiker und Schulfunktionär 
 Wolfgang Flad (Bildhauer) (* 1974), deutscher Bildhauer